

Osoby święte o tym imieniu 
 św. Katarzyna Aleksandryjska (III/IV w.) – męczennica (zobacz też Katarzynki)
 św. Katarzyna Szwedzka (Katarzyna z Vadsteny) (1331-1381) – brygidka
 św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380) – włoska tercjarka dominikańska, mistyczka
 św. Katarzyna de Vigri (Katarzyna z Bolonii) (1413-1463) – włoska klaryska, mistyczka
 św. Katarzyna z Pallanzy (ok. 1430-1478) – założycielka zakonu augustianek
 św. Katarzyna z Genui (1447-1510) – włoska mistyczka
 św. Katarzyna del Ricci (1522-1590) – włoska dominikanka, stygmatyczka
 św. Katarzyna z Palmy (1533-1574) – hiszpańska augustianka, mistyczka
 św. Katarzyna Tekakwitha (1656-1680) – kanadyjska Indianka, osoba świecka
 św. Katarzyna Yi (1783-1839) – męczennica koreańska
 św. Katarzyna Laboure (1806-1876) – francuska szarytka, mistyczka
 św. Katarzyna Chŏng Ch'ŏr-yŏm (1817-1846) – męczennica koreańska
 św. Katarzyna Volpicelli (1839-1894) – Włoszka, założycielka Służebnic Najświętszego Serca
 św. Katarzyna Drexel (1858-1955) – amerykańska zakonnica

Miejscowości w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2 
 Święta Katarzyna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Siechnice 
 Święta Katarzyna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn

Inne 
 Święta Katarzyna – miejscowość w Egipcie:
 Święta Katarzyna  - stacja kolejowa w Świętej Katarzynie
 Święta Katarzyna – obraz Caravaggia
 Święta Katarzyna – obraz El Greca

Zobacz też  
 Błogosławiona Katarzyna
 Sankt Kathrein